Bretherton ist der Familienname folgender Personen:

 David Bretherton (1924–2000), US-amerikanischer Filmeditor
 Howard Bretherton (1890–1969), US-amerikanischer Regisseur
 Liam Bretherton (* 1979), irischer Rugbyspieler
 Philip Bretherton (* 1955), englischer Schauspieler

Bretherton bezeichnet außerdem:

 Bretherton (Lancashire), ein Dorf in England